JEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jeh, isola dell'atollo di Ailinglaplap, Isole Marshall